

Сосновий Бор — смт, Світлогорський район, Гомельська область
 Сосновий Бор — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці

Сосновий Бор — місто у Ленінградській області
 Сосновий Бор — село, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Сосновий Бор — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Сосновий Бор — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Сосновий Бор — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Сосновий Бор — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Сосновий Бор — селище, Ковилкінський район, Мордовія
 Сосновий Бор — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Сосновий Бор — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Сосновий Бор — присілок, Нижньовартовський район, Ханти-Мансійський автономний округ — Югра, Тюменська область
 Сосновий Бор — присілок, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Сосновий Бор — селище, Оричівський район, Кіровська область
 Сосновий Бор — селище, Подольський міський округ, Московська область

Див. також 
 Сосновий Бір